Vulture Glacier är en glaciär i Kanada.   Den ligger i provinsen Alberta, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Vulture Glacier ligger  meter över havet.

Terrängen runt Vulture Glacier är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Mount Olive,  meter över havet,  km nordväst om Vulture Glacier. Trakten runt Vulture Glacier är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Vulture Glacier är permanent täckt av is och snö.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Isformationer i Alberta